Cléville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Cléville (Calvados), Département Calvados
 Cléville (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime